

Toponyme 
 Varsovie, la capitale de la Pologne ;
 La vieille ville de Varsovie, le plus vieux quartier historique de Varsovie ; 
 L'université de Varsovie, une université polonaise située à Varsovie ;
 L'aéroport Frédéric Chopin de Varsovie, un aéroport international situé à Okęcie dans le district de Varsovie ;
 Ou bien l'aéroport de Mazovie Varsovie-Modlin, situé à Modlin près de Varsovie ; 
 Le métro de Varsovie ;
 La bourse de Varsovie, la plus grande bourse d'Europe centrale et orientale ;

Histoire 
 Différents traités signés à Varsovie ;
 Le duché de Varsovie, un État européen ayant existé de 1807 à 1815 ;
 Le département de Varsovie, un département du duché de Varsovie ;
 La bataille de Varsovie (1915), une bataille entre les troupes russes et l'empire allemand lors de la Première Guerre mondiale ;
 La bataille de Varsovie (), une victoire polonaise contre les bolcheviques lors de la guerre russo-polonaise de 1920 ;
 Le ghetto de Varsovie (1940-1943) fut le plus important ghetto juif de la Seconde Guerre mondiale ;
 Soulèvement du ghetto de Varsovie ;
 L'insurrection de Varsovie (1944), un soulèvement armé contre l'occupant allemand organisé par la résistance polonaise ;
 Le pacte de Varsovie, une alliance militaire conclue en 1955 entre la plupart des États du bloc communiste ;
 La tombée à genoux de Varsovie (1970), un geste de Willy Brandt lors de la signature de l'accord de Varsovie entre la Pologne et la République fédérale d'Allemagne ;
 la Ville de Varsovie, un navire de ligne de la Marine française lancé en 1808.

Sport 
 Le Tournoi de tennis de Varsovie, un tournoi de tennis féminin du circuit professionnel WTA ;
 Le Tournoi de tennis de Varsovie, un tournoi de tennis professionnel masculin (ATP Tour) ;
 Le Open de Varsovie (WTA), un tournoi de tennis professionnel féminin (WTA Tour) ;
 Le KP Polonia Varsovie, un club polonais de football basé à Varsovie ;
 Le KS Polonia Varsovie, un club omnisports polonais issu de la ville de Varsovie ;
 Le KP Legia Varsovie, un club professionnel polonais de football basé à Varsovie ;
 Le WKS Gwardia Varsovie, un club polonais de football basé à Varsovie ;
 Les Eagles de Varsovie, un club polonais de football américain basé à Varsovie ;

Droit 
 La convention de Varsovie, une convention internationale qui régit tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération ;

Arts 
 Varsovie, une pièce de théâtre sur l'insurrection du ghetto de Varsovie écrite par Wladimir Rabinovitch, publiée en 1955 ;
 Le boiteux de Varsovie, une série de douze romans de Juliette Benzoni ;
 Un survivant de Varsovie, une œuvre pour narrateur, chœur d'hommes et orchestre d'Arnold Schönberg (1947) ;
 Le Pont de Varsovie, un film espagnol réalisé par Pere Portabella (1990) ;

Musique 
 Varsovie, groupe de rock français ;
 Varsovie, une chanson du groupe Trust sur leur album Trust IV ;
 Varsovie, une chanson de Damien Saez sur son triple album Varsovie - L'Alhambra - Paris ;
 Concerto de Varsovie, une œuvre de Richard Addinsell.